Ibrahima Bah (1999-) est un joueur de football belge.
 Ibrahima Bah (1997-2019) est un homme mort à Villiers-le-Bel dans des conditions qui pourraient impliquer une responsabilité policière .

Références